Lafayette, LaFayette eller La Fayette kan syfta på

 Groupe Galeries Lafayette – en fransk företagsgrupp inom varuhusbranschen
 Galeries Lafayette – en varuhuskedja inom Groupe Galeries Lafayette
 Lafayette Radio AB – en svensk radiotillverkare
 Lafayette Murder – morden som Rubin "The Hurricane" Carter blev oskyldigt dömd för, se Rubin Carter
 Escadrille Lafayette – ett amerikanskt frivilligförband för stridspiloter i Frankrike under första världskriget
 Flygeskadern Lafayette – en amerikansk film från 1958
 Lafayette (namn) - ett namn och personer med namnet

Geografi

Frankrike
 Aix-la-Fayette

USA
 Mount Lafayette – ett  berg  i New Hampshire
 La Fayette, Alabama
 Lafayette, Kalifornien
 Lafayette, Colorado
 LaFayette, Georgia
 La Fayette, Illinois
 Lafayette, Indiana
 Lafayette, Louisiana
 Lafayette Regional Airport
 LaFayette, Kentucky
 Lafayette, Minnesota 
 Lafayette Township, New Jersey 
 LaFayette, New York
 Lafayette, Ohio
 Lafayette, Oregon
 Lafayette, Tennessee
 Lafayette, Wisconsin

Se även
 Lafayette Bay

Se även
 Fayette
 Fayetteville